Rudolf Kraus ist der Name folgender Personen:
* Rudolf Kraus (Mediziner) (1868–1932), österreichischer Pathologe, Bakteriologe und Immunologe
 Rudolf Kraus (Politiker, 1882) (1882–1955), deutscher Politiker, Landrat
 Rudolf Kraus (Künstler) (1907–1988), deutscher Maler und Grafiker
 Rudolf Kraus (Politiker, 1941) (1941–2018), deutscher Politiker (CSU), MdB
 Rudolf Kraus (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Kraus (Schriftsteller) (* 1961), österreichischer Schriftsteller und Bibliothekar

Siehe auch:
 Rudolf Krause
 Rudolph Krause